(HMS) Royal Sovereign ist der Name von bis heute sieben Kriegsschiffen der britischen Royal Navy:

 Sovereign of the Seas war das erste Linienschiff der Welt mit drei vollen Batteriedecks und 100 Kanonen. Sie lief 1637 vom Stapel, wurde mehrfach umgebaut und 1660 in 'Royal Sovereign' umbenannt. Sie verbrannte 1696 bis auf die Wasserlinie, einige Spanten des Wracks wurden bei dem Neubau gleichen Namens 1701 verwendet.
 Royal Sovereign (Schiff, 1701) war ein Linienschiff mit 100 Kanonen, das 1701 vom Stapel lief. Nach einer Grundreparatur, die einem Neubau gleichkam, wurde sie 1768 abgebrochen.
 HMS Royal Sovereign (1786) war ein Dreidecker, der in der Schlacht von Trafalgar als Flaggschiff von Admiral Collingwood diente.
 'HMS Royal Sovereign' war eine Yacht die 1804 vom Stapel lief und 1849 abgewrackt wurde.
 HMS Royal Sovereign (1857) lief 1857 als Schrauben-Linienschiff mit 131 Kanonen vom Stapel. 1861–63 wurde es zum ersten Turmschiff der Royal Navy umgebaut, 1881 schließlich zum Abwracken verkauft.
 HMS Royal Sovereign (1891) war ein 1891 vom Stapel gelaufenes Linienschiff der Royal-Sovereign-Klasse, das 1913 verschrottet wurde.
 HMS Royal Sovereign (05) war ein Schlachtschiff der Revenge-Klasse, das in beiden Weltkriegen eingesetzt wurde. Von 1944 bis 1949 war es unter dem Namen Archangelsk an die Sowjetunion ausgeliehen, danach wurde es sogleich abgewrackt.
Royal Sovereign